Cocorico, onomatopée correspondant, en français, au chant du coq.
 Cocorico, magazine français paru de 1898 à 1902 (?).
 , duo comique japonais constitué de Shōzō Endō et Naoki Tanaka.
 , émission de télévision pour enfants brésilienne.
 Cocorico, spectacle de mime de Patrice Thibaud et Philippe Leygnac, dont la première a eu lieu en 2008.

Voir aussi 

 La Coalition Cocorico, surnom d’une coalition politique croate.
 Cocorico Monsieur Poulet, un road movie franco-nigérien sorti en 1974.
 Village Cocorico, un des lieux de la série The Legend of Zelda.
 Le « cocrico » (avec un « o » en moins par rapport à « cocorico ») est un des noms de l’Ortalide à ventre roux, l’un des deux oiseaux emblèmes de Trinité-et-Tobago.